Ісаїв Петро — український історик, журналіст, видавець, педагог, пластун, громадський діяч української діаспори.

 Ісаїв — назва села Ісаї Турківського району Львівської області до 1990 року

Див. також 
 Ісаєв
 Ісаєва